Acqueville, ancienne commune française du Calvados ;
 Acqueville, ancienne commune française de la Manche.